

Patronyme

 Achi Brandt (né en 1938), mathématicien israélien ;
 Bill Brandt (1904-1983), photographe et journaliste anglais ;
 Betsy Brandt (1976-), actrice américaine ;
 Camille Brandt (1884-1971), homme politique suisse ;
 Carl Brandt, compositeur de musiques de films ;
 Carl Joakim Brandt (1817-1889), pasteur et écrivain danois ;
 Carlo Brandt (1947-), acteur suisse ;
 Charlie Brandt (1957-2004), tueur en série américain ;
 Christophe Brandt (1977-), coureur cycliste belge ;
 Daniel Brandt, activiste américain ;
 David Brandt, homme politique de Montserrat ; 
 Edgar Brandt (1889-1960), ferronnier d'art, industriel créateur d'Hotchkiss-Brandt ;
 Eduard Brandt (1839-1891), médecin et zoologiste russe d'origine allemande ;
 Emilie Brandt (1879-1963), pédagogue allemande active en France, fondatrice de jardins d'enfants organisés selon les méthodes de Friedrich Fröbel, formatrice de jardinières d'enfants ;
 Enevold Brandt (1738-1772), aristocrate et courtisan danois ;
 Erik Brandt (1884-1955), membre du parlement suédois ; 
 Evelyn Klengel-Brandt (1932-), archéologue allemande ; 
 Gala Brandt, personnage fictif de la saga James Bond ;
 Georg Brandt (1694-1768), chimiste suédois ;
 Georg Friedrich Brandt (1773-1836), bassoniste allemand ;
 Hennig Brandt (1630-1692), alchimiste allemand ;
 Henry Brandt (1921-1998), cinéaste suisse ;
 Janet Brandt (1914-2004), actrice américaine ;
 Jason Brandt (1973-), compositeur et producteur américain ;
 Johann Friedrich von Brandt (1802-1879), naturaliste allemand pour le compte de l'Empire russe ;
 John C. Brandt, astronome américain ;
 Karl Brandt :
 (1854-1931), zoologiste et biologiste marin allemand ; 
Karl Brandt (1904-1948), chirurgien, commissaire de la santé militaire et civile sous le Troisième Reich, médecin personnel d'Hitler ;
 Kerstin Brandt (1961-), athlète est-allemande ;
 Lawrence Brandt (1939-), évêque américain ;
 Lesley-Ann Brandt (1981-), actrice sud-africaine ;
 Marianne Brandt (1893-1983), peintre, photographe et designer allemand ;
 Marie-Hélène Brandt (1957- ), artiste peintre genevoise, petite-fille d’Edgar Brandt ;
 Nicola Brandt (1983-), photographe namibienne ;
 Per Brandt (1972-), biathlète suédois ;
 Per Aage Brandt (1944-2021), écrivain, poète et linguiste danois ;
 Rudolf Brandt (1909-1948), officier de la Schutzstaffel (SS) fonctionnaire allemand ;
 Ruth Brandt (1936-1989) artiste et enseignante irlandaise ;
  (1869-1923), trompettiste, pédagogue et compositeur russe ;
 Willy Brandt (1913-1992), homme politique allemand ;
  (1869-1923), compositeur et trompettiste allemand.

Patronyme dérivé 
 Bruno Debrandt, acteur français
 , écrivain canadien

Toponyme 

 Brandt, ville du Dakota du Sud, aux États-Unis.

Autres 
 Brandt, une entreprise d'électroménager
 Cormoran de Brandt, un oiseau
 Murin de Brandt, une espèce de chauve-souris
 , deux gouvernements fédéraux allemands

Voir aussi 
  ;
  ;
  ;
  ;

Patronyme anglais